Вилхелмина Амалија Бруншвиска (g) је била аустријска надвојвоткиња и супруга Јозефа I, за којег се удала 24. фебруара 1699.

Рођена је 21. априла 1673, у Линебургу. С мајчине стране је била праунука чешког владара Фридриха V Палатинског. Међутим, брак с Јозефом није био нешто сретан, пошто је Јозеф био зависан о сексу, а потом се Вилхелмина разболела од сексуалне преносиве болести, и на крају је остала неплодна, али је ипак из дванаестогодишњег брака родила троје деце.

Умрла је 10. априла 1742, у Бечу.

Породично стабло

Спољашње везе 

Рођени 1673.
Умрли 1742.
Династија Хановер
Добитници Златне руже